Topic (englisch für „Thema“) bezeichnet:

 ein in sich abgeschlossenes Thema einer Hilfedatei, siehe Darwin Information Typing Architecture
 das Jugendmagazin des Österreichischen Jugendrotkreuzes, siehe Topic (Jugendmagazin)
 ein Nachrichtenblatt, siehe Topic (Nachrichtenblatt)
 ein britisches Plattenlabel, siehe Topic Records
 in der Linguistik der Gegenstand eines Satzes, siehe Topik (Linguistik)
 einen deutschen Musiker, siehe Topic (Musiker)

Topic oder Topić ist der Familienname folgender Personen:

 Angelina Topić (* 2005), serbische Leichtathletin, Tochter von Biljana und Dragutin
 Ante Topić Mimara (1898–1987), kroatischer Maler, Kunsthändler, Kunstsammler
 Biljana Topić (* 1977), serbische Leichtathletin
 Dado Topić (* 1949), kroatischer Rockmusiker
 Dalila-Lilly Topic (* 1997), schwedische Volleyballspielerin
 Dragutin Topić (* 1971), serbischer Leichtathlet
 Eldar Topić (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Joško Topić (* 1983), kroatischer Tennisspieler
 Marko Topić (* 1976), serbischer Fußballspieler
 Mira Topić (* 1983), kroatische Volleyballspielerin
 Petar Topić (* 1991), kroatisch-ungarischer Handballspieler
 Tobias Topic (* 1992), deutscher Musiker, siehe Topic (Musiker)
 Velibor Topić (* 1970), bosnischer Schauspieler
 Wiltrud Topić-Mersmann (1919–2022), österreichische Kunsthistorikerin

Siehe auch:

 Off-topic – im Netzjargon für „abseits des eigentlichen Themas“
 Topik (Begriffsklärung)
 topisch (Begriffsklärung)
 Topix